Haus zur Sonne steht für:

 Haus zur Sonne in Aachen, das spätere Haus Lambertz
 Haus zur Sonne in Braunschweig, siehe Haus zur Sonne (Braunschweig)
 Haus zur Sonne in Winterthur, siehe Haus zur Sonne (Winterthur)
 Haus Zum Reichsapfel in Wetzlar
Siehe auch:
 Haus in der Sonne
Sonnenhaus (Begriffsklärung)